Урбаняк () — польская фамилия. Известные носители:

  (род. 1963) — американский актёр.
 Урбаняк, Дорота (род. 1972) — канадская гребчиха польского происхождения.
 Урбаняк, Уршула (род. 1962) — польский режиссёр.